Оупън Же Де Еф Сюез 2011 е 19-ото издание на Оупън Же Де Еф Сюез. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Париж, Франция от 7 до 13 февруари. Елена Дементиева печели турнира през 2010 г., но рускинята прекратява състезателната си кариера в края на миналия сезон. Петра Квитова надиграва на финала поставената под номер 1 е Ким Клейстерс с 6 – 4, 6 – 3 и завоюва трета титла в кариерата си. Ивета Бенешова и Барбора Захлавова-Стрицова защитават титлата си на двойки, но отстъпват още на старта с 0:2 сета на двойката Камерин / Кустова. На финала Бетани Матек Сандс и Мегън Шонеси побеждават Душевина / Макарова с 2:0.

Поставени тенисистки 
  Ким Клейстерс (финал)
  Мария Шарапова (отказва се от участие)
  Кая Канепи (полуфинал)
  Петра Квитова (шампионка)
  Надя Петрова (осминафинал)
  Андреа Петкович (четвъртфинал)
  Янина Викмайер (четвъртфинал)
  Доминика Цибулкова (четвъртфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Надя Петрова (осминафинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (осминафинал)
  Бетани Матек Сандс /  Мегън Шонеси (шампионки)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Оупън Же Де Еф Сюез